Guttorm est un nom propre d'origine scandinave qui peut faire référence à :

Personnages historiques 
  (), prince norvégien ;
 Guttorm Gunnhildsson (), personnalité viking norvégienne ;
 Guttorm de Norvège (mort en 1204), roi de Norvège.

Personnages contemporains 
Guttorm est un prénom scandinave notamment porté par :

ordre alphabétique
 Guttorm Berge (1929–2004), skieur alpin norvégien ;
  (né en 1930), philosophe norvégien ;
  (né en 1950), musicien de jazz norvégien ;
  (né en 1961), économiste norvégien ;
  (né en 1943), diplomate norvégien.

Patronyme 
Guttorm est un patronyme d'origine scandinave notamment porté par :

  (1927–2013), homme politique norvégien.

Notes et références

Voir aussi 
 
 

Homonymie de prénom
Prénom masculin
Prénom scandinave
Homonymie de patronyme scandinave

en:Guttorm